Alex Schalk – calciatore olandese
 Franz Schalk – direttore d'orchestra austriaco